A competição dos 100 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2005, foi realizada nos dias 6 e 7 de Agosto no Estádio Olímpico, em Helsinque.

Final 
7 de Agosto
  Justin Gatlin, United States 9.88 s (SB)
  Michael Frater, Jamaica 10.05 s
  Kim Collins, Saint Kitts and Nevis 10.05 s
  Francis Obikwelu, Portugal 10.07 s
  Dwight Thomas, Jamaica 10.09 s
  Leonard Scott, United States 10.13 s
  Marc Burns, Trinidad and Tobago 10.14 s
  Aziz Zakari, Ghana 10.20 s

Campeonato Mundial de Atletismo de 2005